Edith-Stein-Schule bzw. Edith-Stein-Gymnasium ist der Name folgender Schulen, deren Namensgeberin die Heilige Edith Stein ist:

 Edith-Stein-Gymnasium Bretten, allgemeinbildendes Gymnasium und UNESCO-Projektschule
 Edith-Stein-Schule (Darmstadt), katholische Privatschule des Bistums Mainz
 Edith-Stein-Schule Erfurt, katholisches Gymnasium des Bistums Erfurt

 Erzbischöfliches Edith-Stein-Gymnasium München, katholische Mädchengymnasium in München
 Edith-Stein-Schule Ravensburg & Aulendorf, haus- und landwirtschaftliche, gewerbliche und kaufmännische Schule des Landkreises Ravensburg
 Edith-Stein-Gymnasium Speyer, privates Mädchengymnasium

Stein